Monraburg steht für

Monraburg, eine vor- und frühgeschichtliche Wallanlage bei Großmonra auf dem gleichnamigen Höhenzug der Schmücke, 
Monraburg (Höhenzug), einen Höhenzug der Schmücke in Thüringen